Кубок России по регби 2020 — регбийный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/8 финала. На каждой стадии розыгрыша команды провели по одному матчу. Финал прошёл 16 октября 2020 года на «ВТБ Арене» (Москва).

Турнирная сетка 

«Металлург» снялся с турнира, и команде засчитано техническое поражение со счётом 0:30.
«Университет» снялся с турнира, и команде засчитано техническое поражение со счётом 0:30.
«Нарвская Застава» снялась с турнира, и команде засчитано техническое поражение со счётом 0:30.
«Ротор» снялся с турнира, и команде засчитано техническое поражение со счётом 0:30.
«Динамо» не явился на игру, и команде засчитано техническое поражение со счётом 0:30.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Регбийной Премьер-лиги

Кубок России по регби
Спорт в России в 2020 году